Гран-при Монако 1971 года — третий этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1971 года. Автогонки прошли 23 мая 1971 года на трассе Монте-Карло.

Этот этап стал 200-м в истории чемпионатов мира Формулы-1. Организаторы гонки расширили стартовое поле до 18 машин вместо обычных 16 и отменили практику предоставления гарантированных мест на старте. Нанни Галли заменил Андреа де Адамика в «Марче», также на частном «Марче» стартовал Скип Барбер. Джеки Стюарт завоевал «большой шлем», выиграв поул и гонку, показав быстрейший круг и лидируя от старта до финиша, а вторым неожиданно приехал Ронни Петерсон, который в своих предыдущих 11 гонках в карьере вообще ни разу не набирал очков.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Монако